Сикияз — ()  географические объекты в Башкортостане, включая исторический Башкортостан

 Сикияз — село, административный центр Сикиязского сельсовета Дуванского района Башкортостана;
 Сикиязтамак — деревня в Саткинском районе Челябинской области;
 Сикияз (приток Ая) — река в Башкортостане.
 Сикияз (приток Юга) — река в Башкортостане.
 Сикияз, Сикася (также Сиказя́, Сиказа́) — река в Ишимбайском районе Башкортостана, приток Зигана;
 Сикияз-Тамак — пещерный комплекс в Саткинском районе Челябинской области на границе с Башкортостаном.